Батільда Ангальт-Дессау
 Марія Анна Ангальт-Дессау
 Леопольдіна Марія Ангальт-Дессау
 Адельгейда Марія Ангальт-Дессау
 Агнеса Ангальт-Дессау
 Єлизавета Альбертіна Ангальт-Дессау
 Августа Ангальт-Дессау
 Йоганна Шарлотта Ангальт-Дессау
 Луїза Ангальт-Дессау (1798–1858)
 Єлизавета Ангальт-Дессау

Див. також 
 Дессау